Лисунов — русская фамилия. Известные носители:

 Лисунов, Борис Павлович (1898—1946) — русский и советский авиаконструктор, организатор производства самолёта Ли-2.
 Лисунов, Василий Филиппович (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Лисунов, Владимир Евгеньевич (1940—2000) — русский художник-нонконформист.
 Лисунов, Николай Иванович (1920—1971) — Герой Советского Союза.
 Лисунов, Сергей Андреевич (род. 1986) — российский ватерполист.

 Лисунова, Екатерина Андреевна (род. 1987) — российская ватерполистка.

См. также 
 Лисуново